

Musica

Brani 
We Three Kings, canto natalizio del XIX secolo, scritto da John Henry Hopkins Jr.

Album 
We Three Kings, album dei Devil Dogs del 1998
We Three Kings, album di Anthony B, Capleton e Luciano del 2001

Album natalizi
We Three Kings, album di Little Walter del 1983
We Three Kings, album natalizio dei Roches del 1990
We Three Kings, album natalizio della Symphonette Society del 1997
We Three Kings, album natalizio degli Irish Tenors del 2003
We Three Kings, album di Reverend Horton Heat del 2005
We Three Kings, album natalizio dei Tunafish Jones Trio del 2008
We Three Kings, album natalizio di Perla Batalla del 2008